Het ATP-toernooi van Doha 2008 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2008) werd gespeeld van 31 december tot en met 5 januari 2008. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2008 inluiden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Enkelspel

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha